Чон Хи Сук (, р.16 июня 1984) — южнокорейская фехтовальщица на рапирах, чемпионка Азиатских игр, призёр чемпионатов мира и Олимпийских игр.

Родилась в 1984 году в Сеуле. В 2006 году стала обладательницей бронзовой медали чемпионата мира. В 2009 году на чемпионате мира заняла второе место. В 2010 и 2011 годах вновь становилась бронзовой призёркой чемпионата мира. В 2012 году завоевала бронзовую медаль на Олимпийских играх в Лондоне. В 2014 году стала обладательницей двух золотых медалей Азиатских игр.

Ссылки 
 

Фехтовальщики Республики Корея
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2012 года
Фехтовальщики на летних Олимпийских играх 2012 года
Фехтовальщики на летних Олимпийских играх 2016 года
Фехтовальщики на летних Олимпийских играх 2020 года